Aichbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Aichbichler (1845–1912), bayerischer Bierbrauer und Politiker, MdR
 Otto Aichbichler (1908–), österreichischer Landwirt und Schriftsteller
 Thea Aichbichler (1889–1957), deutsche Filmschauspielerin
 Wilhelmine Maria Aichbichler (1904–2002), österreichische Schriftstellerin, Pseudonym: Dolores Viesèr